Merrick steht für: 
 Merrick (Volk), ausgestorbener Indianerstamm auf Long Island
 Merrick, Trip-Hop-Musik-Experiment von Inara George 

Merrick ist der Familienname folgender Personen: 
 Alan Merrick (* 1950), englisch-amerikanischer Fußballspieler
 Bryn Merrick († 2015), britischer Bassist
 David Merrick (1911–2000), US-amerikanischer Theaterproduzent
 Donald Merrick (* 1955), US-amerikanischer Sprinter
 Doris Merrick (1919–2019), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Gil Merrick (1922–2010), englischer Fußballspieler
 Gordon Merrick (1916–1988), US-amerikanischer Autor und Schauspieler
 Joseph Merrick (1862–1890), als elephant man bekannt gewordener Brite
 Leonard Merrick (1864–1939), britischer Schriftsteller und Schauspieler
 Lynn Merrick (1921–2007), US-amerikanische Schauspielerin
 Mahlon Merrick (1900–1969), US-amerikanischer Filmkomponist und Filmschaffender
 Ray Merrick (1918–2003), britischer Autorennfahrer
 Robert Merrick (* 1971), US-amerikanischer Segler
 Thom Merrick (* 1963), Us-amerikanischer Maler, Bildhauer und Installationskünstler
 Wayne Merrick (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler

Merrick ist der Name folgender Orte: 
 Merrick (Kansas), Ort im Lyon County, Kansas, USA
 Merrick (Massachusetts), Ort im Hampden County, Massachusetts, USA 
 Merrick (New York), Census-designated place im Nassau County, New York, USA 
 Merrick (Oklahoma), Ort im Lincoln County, Oklahoma, USA 
 Merrick (Schottland), 843 Meter hoher Berg in Dumfries and Galloway, Schottland

Siehe auch:
 Merrick oder die Schuld des Vampirs, Titel eines Romans von Anne Rice
 Merrick Corner (New York), Ort im Oneida County, New York, USA
 Merrick-Gletscher, Gletscher im Australischen Antarktis-Territorium
 Merrick Mountains, Gebirge im Ellsworthland, Antarktika
 Merrick Point, Landspitze an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Mount Merrick, Berg im Enderbyland, Antarktika